Combat – movimento della Resistenza francese
 Combat – quotidiano francese nato come organo dell'omonimo movimento della Resistenza francese
 Combat – quartiere di Parigi
 Combat Records – etichetta indipendente di New York, specializzata in punk rock e heavy metal
 Combat – videogioco del 1977

Cinema 
Combat – film del 1927 diretto da Albert Hiatt
Combat – film del 2006 diretto da Patrick Carpentier